Кайнан () — «морський південь»

Топоніми 
 Кайнан — місто в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Кайнан — інша назва японського острова Шікоку.